Abdul Kader Khan – ingegnere pakistano
 Amadou Kader – calciatore nigerino
 Deborah Nowalski Kader, nota come Debi Nova – cantante e cantautrice costaricana
 Hande Kader – attivista turca
 Mohamed Kader – ex calciatore togolese
 Sayed Abdel Kader – giocatore di calcio a 5 egiziano

 Gruppo Kader – multinazionale cinese produttrice di giocattoli